Dieser Artikel enthält die Kader der 12 Nationalmannschaften bei der Copa América 1999 in Paraguay. Die Spiele mit statistischen Details werden im Artikel Copa América 1999/Spiele dargestellt.

Gruppe A

Bolivien 

Trainer:

Japan 

Trainer:

Paraguay 

Trainer:

Peru 

Trainer:

Gruppe B

Brasilien 

Trainer:

Chile 

Trainer:

Mexiko 

Trainer:

Venezuela 

Trainer:

Gruppe C

Argentinien 

Trainer:

Ecuador 

Trainer:

Kolumbien 

Trainer:  Javier Álvarez Arteaga

Uruguay 

Trainer:

Weblinks 
 Wettbewerb auf rsssf.com
 Wettbewerb auf fussballzz.de

Kader 1999
Kaderliste